Jean de Hornes, né après 1480 et mort le , est le quatrième comte de Horne de 1531 à 1540.

Biographie 
Il est fils du comte Jacques II de Hornes et de Jeanne de Bruges, fille de Louis de Gruuthuse.

En tant que fils plus jeune, il se lance dans une carrière dans l'église, tandis que son frère Jacques succède à leur père. Jean occupe le poste influent de prévôt du chapitre de Saint-Lambert à Liège et semble être candidat au poste de prince-évêque, poste déjà occupé par son oncle Jean de Hornes.

Lorsqu'il s'avère que son frère Jacques III ne produira pas d'héritier du comté de Horn après trois mariages consécutifs, Jean doit s'occuper de la succession. Il quitte le clergé, avec dispense de « Rome », et épouse Anne d'Egmont, fille de Florent d'Egmont. Elle avait déjà été mariée à Joseph de Montmorency, dont elle avait quatre enfants.

Après la mort de son frère à Verceil, il devient lui-même comte de Horne, seigneur de Heusden, Altena et Weert. Cependant, son mariage est resté sans enfant. Avec la permission de son seigneur suzerain, le prince-évêque liégeois Corneille de Berghes, il lègue par testament le comté de Horne au fils aîné de sa femme, Philippe de Montmorency.

Ascendance

Articles connexes 
 Maison de Hornes

Maison de Hornes
Comte de Horn